

Pennsylvanie 
Rome Township, du comté de Bradford,
Rome Township, du comté de Crawford.

Illinois 
Rome Township, du comté de Jefferson.

Iowa 
Rome Township, du comté de Jones.

Homonymie de toponyme
Homonymie de townships